Il National Invitation Tournament 1952 fu la 15ª edizione del torneo. Venne vinto da La Salle University; il  migliori giocatori del torneo furono Tom Gola e Norm Grekin.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1952
1952